Амес:

 Амес — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия.
 Амес, Рэйчел (род. 1929) — американская телевизионная актриса.
 Амес, Рэмсей (1919—1998) — американская актриса.